

Алуніш () — комуна у повіті Клуж.
 Алуніш () — село у повіті Клуж. Адміністративний центр комуни Алуніш.
 Алуніш () — комуна у повіті Муреш.
 Алуніш () — село у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Алуніш.
 Алуніш () — комуна у повіті Прахова.
 Алуніш () — село у повіті Прахова. Входить до складу комуни Алуніш.
 Алуніш () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Колць.
 Алуніш () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Міоареле.
 Алуніш () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни П'єтрарі.
 Алуніш () — село у повіті Арад. Входить до складу комуни Фрумушень.
 Алуніш () — село у повіті Горж. Входить до складу комуни Кепрень.
 Алуніш () — село у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Муджень.
 Алуніш () — село у повіті Селаж. Входить до складу комуни Бенесат.

Алуніш () — село у Ришканському районі.

Див. також 
 Алунішу